La  congestion est l'augmentation subite de la quantité de sang contenue dans les vaisseaux d'un organe ou d'une partie d'organe.
 La  congestion d'un réseau informatique est la condition dans laquelle une augmentation du trafic provoque un ralentissement global de celui-ci.
 La  congestion d'un réseau routier est la condition dans laquelle une augmentation du trafic de véhicules provoque un ralentissement global de celui-ci.